Свя́дово () — топоним в Белоруссии:
 Свядово — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Свядово — озеро в Глубокском районе Витебской области.